Scottsdale (Arizona)
Scottsdale (Tasmania)